Le mot instance peut avoir plusieurs significations dans différents domaines.

Droit 
 en droit, une instance désigne l'ensemble des étapes du déroulement de la procédure civile ou pénale ; par exemple, le dépôt de la demande est la première étape de l'instance, tandis que le procès est l'avant-dernière étape et le jugement est l'étape finale.

Informatique

Microsoft SQL Server 
 Une instance du moteur de base de données est une copie de l'exécutable sqlservr.exe qui s'exécute en tant que service du système d'exploitation. Chaque instance gère plusieurs bases de données système et une ou plusieurs bases de données utilisateur. Chaque ordinateur peut exécuter plusieurs instances du Moteur de base de données. Les applications se connectent à l'instance afin d'effectuer des travaux dans une base de données gérée par l'instance.

Programmation 
 en programmation orientée objet, une instance d'une classe est un objet avec un comportement correspondant à cette classe et un état initial.
 en théorie de la complexité, une instance d'un problème est obtenue en spécifiant des valeurs précises pour tous les paramètres du problème. C'est une notion fréquente dans les preuves de NP-complétude, par exemple.
 en synthèse d'image 3D, le geometry instancing (parfois traduit "instance géometrique") se rapporte au rendu de plusieurs copies d'un même mesh dans une même scène.
 Une instance, en algorithmique, consiste à donner un instant à une variable en affectant son type.

Jeux vidéo 
 dans les jeux vidéo, une instance est une technique permettant de dupliquer à l'identique une zone virtuelle autant de fois qu'elle sera sollicitée par un nombre défini de joueurs. Toutefois, cette utilisation du mot dans les jeux vidéo n'a jamais été officialisée, elle est utilisée par imitation du langage de l'informatique.

Psychanalyse 
 en psychanalyse, un lieu (virtuel, symbolique) de transformation de signes de la vie somatique en signes de la vie psychique (définition de Piera Lagna, une psychanalyste). Ce lieu où se passe l'entretien est une instance car les symptômes somatiques vont être exprimés par la parole.

Psychologie 
 en psychologie, une instance est une entité psychique qui regroupe des forces similaires ou fait appel à un principe particulier.

Logistique 
La mise en instance est une solution qui vous permet de récupérer un envoi à la suite de l'absence au moment de la livraison. L'objet envoyé est donc mis temporairement dans un lieu ou il sera mis a disposition pour son retrait. Le livreur ayant avisé le destinataire de l'objet.

Concept de psychologie